Die Liste der Schweizer Nationalratswahlkreise zeigt die Wahlkreise bei Wahlen in den Schweizer Nationalrat.

Historische Entwicklung 
Von 1848 bis 1919 gelangte in der ganzen Schweiz das Majorzwahlverfahren zur Anwendung. Das Land war zu diesem Zweck in unterschiedlich grosse Wahlkreise unterteilt. Nach Vorliegen der Ergebnisse der alle zehn Jahre stattfindenden Volkszählung wurden die Anzahl und Grenzen der Wahlkreise jeweils neu definiert, wobei neben demographischen auch geographische und politische Faktoren eine Rolle spielten. Zu diesem Zweck verabschiedete die Bundesversammlung erstmals im Jahr 1851 ein Nationalratswahlgesetz (1848 war dies noch ausschliesslich Sache der Kantone gewesen). In den meisten Kantonen waren so genannte Pluralwahlkreise üblich, d. h. ein Wahlkreis umfasste mehrere Sitze, für die jeweils die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich war. Ein Kanton erhielt für 20'000 Einwohner oder für einen Bruchteil von mehr als 10'000 Einwohnern je ein Nationalratsmandat zugesprochen. Aufgrund des allgemeinen Bevölkerungswachstums erhöhte sich somit die Gesamtzahl der Nationalräte bei jeder Wahlkreisrevision, von 111 im Jahr 1848 auf 189 im Jahr 1911. Die Zahl der Wahlkreise schwankte zwischen 47 und 57.

Seit 1919 gilt mit wenigen Ausnahmen das Proporzwahlverfahren. Jeder Kanton bildet einen einheitlichen Wahlkreis, wobei dieser Begriff kaum gebräuchlich ist. In Kantonen, die mit nur einem Sitz im Nationalrat vertreten sind, gilt weiterhin das Majorzwahlverfahren (wobei hier das relative Mehr erforderlich ist). Dies betrifft die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden und Uri. Für die Berechnung der Sitzzahl waren bis einschliesslich 2011 die Ergebnisse der Volkszählungen massgeblich, ab 2015 werden zur Verteilung die Einwohnerregister herangezogen. Die in der Majorz-Ära übliche Repräsentationsziffer von 20'000 Einwohnern je Sitz behielt man zunächst bei. Um das Wachstum des Nationalrates einzudämmen, wurde die Repräsentationsziffer im Jahr 1931 auf 22'000 Einwohner erhöht (gleichzeitig verlängerte man die Dauer der Legislaturperiode von drei auf vier Jahre), 1951 schliesslich auf 23'000 Einwohner. Seit 1963 gilt eine feste Obergrenze von 200 Sitzen.

Majorzwahlkreise (1848 bis 1919) 

 Wahlkreis: Inoffizielle Bezeichnung des Wahlkreises, richtet sich nach der geographischen Lage.
 Bestand: Bezeichnet das Jahr der Schaffung und Auflösung des Wahlkreises.
 Wahlkreisnummer: Amtliche Bezeichnung des Wahlkreises gemäss schweizweit einheitlichem Nationalratswahlgesetz, fortlaufend nummeriert nach der Reihenfolge der Kantone in der schweizerischen Bundesverfassung. Bei den Nationalratswahlen 1848 gab es noch keine Wahlkreisnummern.
 Anzahl Sitze: selbsterklärend

Proporzwahlkreise (ab 1919) 

a 1979 gingen zwei Sitze vom Kanton Bern an den neu gegründeten Kanton Jura. 
b Der Kanton Jura erhielt 1979 zwei Sitze vom Kanton Bern.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Schweiz #Nationalrat